Carl Ferdinand Cori (1896–1984) – amerykański biochemik
 Carl Isidor Cori (1865–1954) – austriacki zoolog